Gilliland ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Gilliland (* 1965), kanadischer Trompeter und Komponist
 Arin Gilliland (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Billy Gilliland (* 1957), schottischer Badmintonspieler
 Butch Gilliland (* 1958), US-amerikanischer Rennfahrer
 David Gilliland (* 1976), US-amerikanischer Rennfahrer
 Edwin R. Gilliland (1909–1973), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer
 Henry Gilliland (1845–1924), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Richard Gilliland (1950–2021), US-amerikanischer Schauspieler